Сибирская школа алгебры и логики — научная школа под руководством академика РАН Ю. Л. Ершова, формирование которой началось с работ научного руководителя Ю. Л. Ершова, академика АН СССР А. И. Мальцева.

Участниками научной школы (помимо самого Ершова) являются член-корреспондент РАН В. Д. Мазуров, профессор Л. А. Бокуть, профессор Л. Л. Максимова, профессор Е. А. Палютин, профессор Н. С. Романовский, профессор А. В. Васильев, доктор физико-математических наук В. Н. Желябин, доктор физико-математических наук П. С. Колесников, доктор физико-математических наук А. П. Пожидаев и другие.

В более широком смысле к школе имеют непосредственное отношение и другие известные сибирские логики, чьи первые шаги в науке были связаны с деятельностью Ершова и его учеников: академик РАН С. С. Гончаров, профессор А. С. Морозов, доктор физико-математических наук С. П. Одинцов, доктор физико-математических наук В. В. Рыбаков, доктор физико-математических наук В. Л. Селиванов и т.д.

Школа издает журнал «Алгебра и логика», в котором публикуются работы, доложенные на заседаниях одноименного семинара при Новосибирском государственном университете. Журнал издаётся Сибирским фондом алгебры и логики. Издание основано А.И.Мальцевым в 1962 году. Периодичность журнала — 6 номеров в год.

Примечания 

Математические научные школы